B4 puede referirse a:
 B4-4, el álbum debut del grupo canadiense b4-4.
 B4-4,  también conocida como Before Four, era una agrupación musical canadiense.
 EC130 B4, un helicóptero ligero de 2001.